Туруханск:

 Туруханск — село в Туруханском районе Красноярского края (до 1924 года — Монастырское)
 Туруханск — аэропорт в селе Туруханск Красноярского края
 Туруханск — исторический центр Туруханского края, после 1925 года переименованный в Старотуруханск